Винус Лакс (, род. 10 октября 1990 года) — американская трансгендерная порноактриса, режиссёр, продюсер и педагог.

Ранняя жизнь 
Родилась и выросла в Сан-Франциско, штат Калифорния. Имеет китайские и монгольские корни. Была единственным ребенком в семье. До съёмок в фильмах для взрослых работала в эскорт-услугах, стриптизёршей и барменом.

Карьера 
Владеет студией Venus Lux Entertainment. В декабре 2014 года подписала эксклюзивную трёхлетнюю дистрибьюторскую сделку с Pulse Distribution. В 2012 году начала вести колонку под названием «Venus Rising». Некоторые из этих статей были изданы в виде книги под названием «Дневники Винус Лакс», которая была выпущена в марте 2015 года. В октябре 2015 года запустила журнал TransGlobal. В 2016 году основала Syren Network и сайт TS Fetishes, оба из которых были запущены весной. Снялась в сиквеле  документального фильма After Porn Ends под названием After Porn Ends 2.

Личная жизнь 
В марте 2009 года решает совершить трансгендерный переход. Для этой цели прошла гормональную терапию и операцию по увеличению груди. Практически не слышит правым ухом.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Трансгендерные порноактрисы
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами